Le Pays ruthénois désigne un pays, au sens aménagement du territoire.

Localisation 

Le Pays Ruthénois est un contrat de pays situé au nord de la région Midi-Pyrénées, et occupe une position centrale dans le département de l'Aveyron.

Description 

Il regroupe 57 communes sur 1 523 km² pour une population totale de 87 658 habitants soit une densité de 54 habitants au km².

Communes membres 
 
Le Pays Ruthénois est composé de 1 communauté d'agglomération, 5 communautés de communes et 1 SIVOM qui sont :
 la Communauté d'agglomération du Grand Rodez
 la Communauté de communes Causse et Vallon de Marcillac
 la Communauté de communes du Pays Baraquevillois
 la Communauté de communes du Réquistanais
 la Communauté de communes du Naucellois
 la Communauté de communes de Cassagnes-Bégonhès
 le SIVOM de Conques

Voir aussi 

 Pays (aménagement du territoire)

Liens externes 

 Le Pays Ruthénois 

Pays de l'Aveyron
Rodez